Miloš Vujanić – ex cestista e allenatore di pallacanestro serbo
 Saša Vujanić – canoista serbo
 Vanda Vujanić – attrice croata